Язык кол (также известен как кола, коле) — язык, на котором говорят на острове Новая Британия. Число говорящих — около 4000 человек.

Язык кол относится к языкам-изолятам, хотя отдалённо может быть связан с языком сулка.

Фонология

Пример текста 
кол. Tiksanabe nging Tuume mo Lembi, ti neng tereeng ngoo skul meng sung gonong le gulang pi Iire. Oro le aa pööni ping pa ti mambay laku gonaa mono ung, ko pa ti gulang na neng gonong pel skul mo ngitawong. Oro kere mambay el yugu ting Eypril, Mey, Yun, Yulay mo Oogads ko gulang ka teaa na neng pel skul gonong a, tiiong gala rielabe kuang sung el yuguombe ngenge, rielabe buube buube a. Ko poo skul lel Këëkëëlbe ti neng ka teaa ngoo skul a, tiiong ka biksanabe ngeete a. Pa el aa yugu tang ko pa Suunggi boy pel Open Bey, ko pa mo boy.

Литература 
 Lindrud, Stellan. 1984. 'Preliminary Kol phonology.' Manuscript. SIL, Ukarumpa

Ссылки 
 Данные о языке кол

Папуасские языки
Языки Папуа — Новой Гвинеи

.